Trichopeltis är ett släkte av mångfotingar. Trichopeltis ingår i familjen Cryptodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Trichopeltis